Treklyano kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Trekljano, kommun, Kjustendil, 
 Trkljano, ort, Kjustendil, Obsjtina Trekljano, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar